«Угрызения 3: Всё, что вы можете съесть» () — комедия, снятая в 2009 году, является продолжением фильмов «Угрызения» и «Угрызения 2: В(л)ажные моменты».

Сюжет 
Марк и Кайл разбились на машине, но мать Кайла, Хелен, нашла способ избавить себя от тоски: она пригласила к себе жить своего племянника Кейси и дала ему номер Тиффани, распутной подруги Марка и Кайла, та ведёт Кейси в местный ЛГБТ-центр, где Кейси знакомится с Заком. Тиффани и Кейси, желая получше узнать Зака, создают в сети образ Райана, причём так звали бывшего любовника Тиффани, фотографии Райана же и попадают в профиль. Всё идёт хорошо, пока реальный Райан не появился в городе, и между Заком и Кейси вспыхивает ссора. Тиффани и Райан будут прилагать много усилий, чтобы Кейси и Зак выяснили, что они испытывают друг к другу.

В ролях

Критика 
Фильм имеет 17% рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, занимая таким образом второе место среди комедий серии «Угрызения»: первый фильм имеет 16% рейтинга, а второй 44%.

См. также 
  — «Угрызения»
  — «Угрызения 2: В(л)ажные моменты»
  — «Угрызения 4: Театральный кружок»
  — «Угрызения 5: Отвязный уик-энд»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рецензия

Кинокомедии 2009 года
Романтические кинокомедии США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на английском языке
Фильмы-триквелы
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях